Boulder Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boulder Butte (Oregon)
 Boulder Butte (Washington)